Inden ima više značenja.
 Inden (Rajnland)
 Inden (jedinjenje)